Family Force 5, banda norte-americana
 Final Fantasy 5, jogo eletrônico da série Final Fantasy